Calcio Padova, ofte blot kaldet Padova, er en italiensk fodboldklub baseret i Padova, Veneto. Klubben er grundlagt i 1910 og spiller i øjeblikket i Serie C, med seneste optræden i Serie A i 1996. Holdets officielle farver er hvide og røde.

Holdet blev gendannet i 2014, efter at sportstitlen blev tildelt Biancoscudati Padova til Serie D 2014-15-sæsonen som en føniks-klub. Den gamle indehaver af titlen var ved at undgå en konkurs, efter at den blev tvangsnedrykket fra Lega Pro 2014-15. Den oprindelige Padova blev omdøbt til Football Padova for at give den nye iteration af Padova mulighed for at bruge det oprindelige navn på klubben Calcio Padova i 2015.

Spillere 
.

Referencer 

Fodboldklubber i Italien
Etableret i 1910